Newell's Old Boys fue uno de los 20 equipos que participaron del Campeonato de Primera División 1987/88, que se desarrolló entre agosto de 1987 y junio de 1988. Para afrontarlo, la dirigencia trajo como entrenador a José Yudica, exfutbolista del club entre los años 1954 y 1958, y reincorporó a tres jugadores: Roque Alfaro, Víctor Ramos y Sergio Almirón. Con ellos, quedó conformado un plantel integrado únicamente por futbolistas y cuerpo técnico surgidos de sus divisiones inferiores.

El equipo logró consagrarse campeón contando solamente con futbolistas provenientes del propio club, hecho único en el fútbol argentino y pocas veces acontecido en el mundo.

Temporadas previas y antecedentes 
Antes de la llegada de Yudica, el encargado del primer equipo era Jorge Solari, con quien Newell's alcanzó la segunda posición en las dos temporadas anteriores. En el campeonato de 1985/86, el conjunto rosarino finalizó con 46 unidades, la misma cantidad que Deportivo Español, y 10 menos que River Plate, entonces campeón. Al año siguiente, terminó a un punto de su máximo rival, Rosario Central.

Newell's sumaba únicamente una estrella en su escudo: la del Metropolitano 1974, que obtuvo tras un cuadrangular ante Rosario Central, Boca Juniors y Huracán.

El inicio de la temporada 1987/88 marcó el regreso de José Yudica al club que lo vio nacer, por primera vez como entrenador. Además, se produjeron las vueltas de Roque Alfaro, Víctor Ramos y Sergio Almirón, quienes conformaron el tridente ofensivo. Con ello, el equipo quedó compuesto por un plantel y por un cuerpo técnico surgido completamente de sus divisiones inferiores.

Campeonato 
Newell's inició el torneo el 30 de agosto de 1987 en su estadio frente a Deportivo Español, en un encuentro que culminaría en un empate 1-1. Tras dos goleadas a Vélez y Deportivo Armenio, llegaría la primera de las cuatro derrotas, justamente ante su clásico rival en el Gigante de Arroyito, por la mínima diferencia. La campaña en la primera rueda incluyó dos victorias como visitante ante los dos clubes más grandes del país (con goleada incluida ante Boca en La Bombonera) y apenas tres caídas: ante Ferro y San Lorenzo, además del ya mencionado clásico. En la segunda rueda, el equipo de Yudica apenas perdió un solo encuentro y alcanzó un invicto de 17 partidos, recibiendo solamente dos goles en su estadio durante dicha racha. Logró coronarse el 21 de mayo de 1988, tras superar a Independiente por 6-1 en el Coloso. De esta manera, alcanzó el segundo título profesional de Primera División en su historia y se transformó en el primer club argentino en consagrarse campeón con un plantel y cuerpo técnico forjado completamente en sus divisiones inferiores.

Referencias

Enlaces externos 
 Newell's Campeón 1988, página oficial de Newell's Old Boys
 Alma Rojinegra

Club Atlético Newell's Old Boys